Jean-Pierre Liema Yeni est un homme politique de la République démocratique du Congo, ministre provincial de la Fonction publique, du Travail et de la Prévoyance sociale, des Transports et des Voies de communication nommé par le gouverneur Louis-Marie wale Lufungula le 27 juin 2019.

Notes et références

Ministre de la Fonction publique de la république démocratique du Congo
Ministre du Travail de la république démocratique du Congo
Ministre des Affaires sociales de la république démocratique du Congo
Ministre des Transports de la république démocratique du Congo